Флаг муниципального образования Ильи́нский сельсовет Ужурского района Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 19 марта 2012 года решением Ильинского сельского Совета депутатов № 29-51р и 2 июля 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7749.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище белого цвета, с отношением ширины к длине 2:3, вдоль верхнего края которого — красная полоса шириной 1/6 ширины полотнища. В середине полотнища — чёрный, обернувшийся вправо орёл с жёлтыми глазами, клювом и лапами, с воздетыми и распростёртыми крыльями, над которым возвышается лежащее на линии деления, вписанное в тонкое кольцо, пламенеющее солнце (на красном — жёлтые, на белом — красные). От древка и свободного края к середине нижнего края, отходят голубые узкие (шириной 1/9 ширины полотнища) волнистые полосы (осевые линии полос делят вертикальные края в отношении 2:1, а нижний край в отношении 19:7:19)».

Обоснование символики 
Административный центр Ильинского сельсовета село Ильинка было основано переселенцами из Черниговской губернии а в Ильин день. Символика флага Ильинского сельсовета многозначна:

— чёрный орёл в серебряном поле созвучен орлу из герба Черниговской губернии (ранее княжества), символизируя этим связь прошлого и настоящего и указывая на первых поселенцев этих мест;

— красная полоса, по цвету совпадающая с цветом поля герба Енисейской губернии, а ныне Красноярского края — символизирует область переселения и современную территориальную принадлежность сельсовета;

— пламенеющее (с прямыми и изгибающимися лучами) солнце, заключённое в колесо — прообраз колесницы, на которой пророк Илия (Илья) был вознесён на небо, аллегорически гласный символ названия сельсовета и села;

— волнистые полосы — символизируют речки Ужурку и Кузурбу, протекающие на территории сельсовета;

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта, жизненной энергии.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Примечания 

Флаги с изображением орла
Флаги с изображением солнца